Guanambi (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Bahia
 Guanambi (gemeente), een gemeente in deze microregio